Montello e Colli Asolani Prosecco era una tipologia di vino a DOC che nel 2009 ha ottenuto la DOCG col nome di Colli Asolani - Prosecco.

Di seguito si riportano i dati riferiti alla vecchia denominazione

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino, tendente talvolta al dorato, più o meno carico.
odore: vinoso, caratteristico di fruttato.
sapore: secco, rotondo, leggermente di mandorla, amabile nel tipo frizzante.

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Treviso  (1993/94)  6706,89  
Treviso  (1994/95)  8122,49  
Treviso  (1995/96)  8311,15  
Treviso  (1996/97)  9251,56

Note

Voci correlate 
Vino
Vini del Veneto
DOCG
Montello e Colli Asolani prosecco spumante
Colli Asolani - prosecco spumante superiore
Colli Asolani - prosecco frizzante

Vini del Veneto
Vini DOCG della provincia di Treviso
Prosecco (vino)